Vrbětice bzw. Wirbietitz ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Vrbětice, Ortsteil von Vlachovice, Okres Zlín; siehe Vrbětice (Vlachovice)
 Vrbětice, Ortsteil von Tisovec (Tschechien), Okres Chrudim